Јадранска лига у ватерполу 2019/20. или Регионална ватерполо лига 2019/20. је дванаеста сезона такмичења које окупља најбоље ватерполо клубове из неколико бивших република СФРЈ: Хрватске, Србије, Црне Горе и Словеније. Генерални спонзор је Триглав осигурање, тако да званични назив такмичења гласи Триглав регионална ватерполо лига.

А1 лига

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Спољашње везе 
 Званичан сајт лиге

Ватерполо у 2019.
Ватерполо у 2020.